Nusalala är ett släkte av insekter. Nusalala ingår i familjen florsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Florsländor
Nusalala